Премія BAFTA за найкращу музику до фільму вручається Британською академією телебачення та кіномистецтва починаючи з 1969 року композиторам, які створили звукові доріжки для фільмів, що вийшли на екран впродовж року, який передує врученню премії.

До 1981 року категорія мала назву «Нагорода імені Ентоні Асквіта за найкращу музику до фільму» (), потім була перейменована в «Премію Британської академії за найкращу музику до фільму» . В 1995 року першопочаткова назва була відновлена і проіснувала до 2008 року. В наш час ця категорія знову відома під назвою «Премія Британської академії за найкращу музику до фільму».

Нижче приводиться повний список переможців та номінантів з україномовними та оригінальними  назвами фільмів. Імена переможців виділені жирним шрифтом та окремим кольором. Рік у таблиці вказує рік виходу фільмів; церемонія вручення традиційно відбувається наступного календарного року.

1960-і

1970—і

1980-і

1990—і

2000—і

2010—і

Посилання 
 База даних номінантів та переможців на сайті www.bafta.org

Премія БАФТА